Petrovskij rajon

Russia 

 Petrovskij rajon, un rajon del Kraj di Stavropol'
 Petrovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Saratov
 Petrovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Tambov

Ucraina 

 Petrovskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Kirovohrad